Перегу́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Плен-де-л’Агу. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81207.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 65 км восточнее Тулузы, в 26 км к югу от Альби.

На юге коммуны протекает река Пулобр ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 94 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 68 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 39 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 57,4 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 39 активных работали 36 человек (22 мужчины и 14 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 29 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Петра (XII век). Исторический памятник с 2008 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн